Cederberg, une municipalité locale d'Afrique du Sud, dans la province du Cap-Occidental ;
 le Cederberg, un massif de montagnes d'Afrique du Sud, dans la province du Cap-Occidental ;
 la réserve naturelle du Cederberg, une réserve naturelle d'Afrique du Sud, dans la province du Cap-Occidental.

 Axel Cederberg (1837–1913), un homme politique suédois ;
 Herman Cederberg (1883-1969), un nageur finlandais ;
 Arno Rafael Cederberg (1885-1948), un historien finlandais ;
 Reino Cederberg (1897–1965), un homme politique finlandais ;
 Stig Cederberg (1913–1980), un boxeur suédois ;
 Elford Albin Cederberg (1918–2006), un homme politique américain d'origine suédoise ;
 Björn Cederberg (1937-), un copilote de rallye suédois ;
 Mattis Cederberg (1971-), un musicien suédois ;
 Aki Cederberg (1978-), un écrivain finlandais ;
 Robin Cederberg (1983-), un footballeur suédois.